

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Gęsia Górka – przysiółek wsi Sokołowice w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Gęsia Górka – część  wsi Jabłonka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Gęsia Górka –  osada w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Perzów